Mac Mathúna ist der Familienname folgender Personen:

 Aodh Óg Mac Mathúna († 1644), irischer Rebellenführer
 Éimhear Mac Mathúna (1600–1650), irischer Heerführer und Geistlicher, Bischof von Clogher 
 Seán Mac Mathúna (* 1936), irischer Autor